A pedra bruta é um dos vários elementos que decoram internamente uma loja maçônica. Simboliza também as "arestas" da personalidade que o maçom deve aparar ou limar, para se poder aperfeiçoar. Estas arestas são os sentimentos como o Ciúme, perfídia, a vingança, os vícios, e outros mais, pecados da moral e dos bons costumes, que como maçom jurou combater. Aparando desta forma as suas arestas, o maçom está a tornar-se mais perfeito e mais polido, representado simbolicamente pela pedra cúbica.

Terminologia maçónica